Великосельское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область 
 Великосельское сельское поселение — входило в Кадуйский район. 8 апреля 2009 года вошло в состав Никольского сельского поселения.

Новгородская область 
 Великосельское сельское поселение — входит в Старорусский район

Ярославская область 
 Великосельское сельское поселение — входит в Гаврилов-Ямский район
 Великосельское сельское поселение — входило в Тутаевский район, в 2009 упразднено.